Рауль Геррон (полностью — Рауль Фернандо Геррон Мендес ; род. 12 октября 1976 в Атунтаки) — эквадорский футболист, защитник, выступавший за различные эквадорские клубы. Он является старшим братом футболиста Хоффре Геррона.

Клубная карьера
Большую часть своей футбольной карьеры Геррон провёл в эквадорском клубе «Депортиво Кито».

Международная карьера
Рауль Геррон попал в состав сборной Эквадора на Чемпионате мира 2002 года. Во всех 3-х матчах сборной Эквадора на этом турнире Геррон выходил в стартовом составе и играл все 90 минут (против сборных Италии, Мексики и Хорватии. В матче с мексиканцами Геррон получил жёлтую карточку.

Примечания

Ссылки 
  
 
  Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортиво» Кито